Mussoni ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Mussoni (1837–1897), österreichischer Benediktiner und Bibelwissenschaftler